Kanowna steht für:

 Kanowna (Western Australia), eine Geisterstadt der Goldgräber in Western Australia
 TSS Kanowna, ein australischer Dampfer, der 1929 sank
 Kanowna-Belle-Goldmine, ein Goldbergbau in Western Australia
 Kanowna Island, eine Insel vor der Küste von Victoria in Australien